«Лу́нная сона́та» Бетхо́вена () — соната для фортепиано № 14 до-диез минор, оп. 27, № 2 («Лунная»), сочинённая Людвигом ван Бетховеном в 1800—1801 годах. Своё «лунное» название соната получила в 1832 году, уже после смерти автора с лёгкой руки музыкального критика Людвига Рельштаба.

 «Лу́нная сона́та» Екимо́вского () — соната для фортепиано (Композиция 60), сочинённая Виктором Екимовским в 1993 году в качестве ответа на «Лунную сонату» Бетховена. В отличие от бетховенской, «Лунная соната» получила свой подзаголовок от автора и сразу же, при сочинении.

См. также 
 «Лунная соната» — малый цикл стихотворений Константина Бальмонта (Москва, 1903)
 «Лунная соната» — игровой художественный фильм с участием Яна Падеревского (Лондон, 1936)
 «Лунная соната» — игровой художественный фильм Чарлза Фаррелла (Голливуд, 1937)
 «Лунная соната» — поэма-монолог греческого поэта Янниса Рицоса, удостоенная первой Государственной премии в области поэзии (Москва, 1956)
 «Лунная соната» — рассказ Анатолия Днепрова (Москва, 1962)
 «Лунная соната» — рассказ Георгия Реймерса (Брянск, 1962)
 «Лунная соната» — название поэтического сборника молдавского поэта Анатолия Гужеля (Москва, 1974)
 «Лунная соната» — картина Александра Лопухова, удостоенная шевченковской премии (Киев, 1980)
 «Лунная соната» — произведение саратовского композитора Елены Гохман для сопрано, хора и органа на стихи Марины Цветаевой (1991)
 Луна в других произведениях искусства